Microdalyella är ett släkte av plattmaskar. Microdalyella ingår i familjen Dalyelliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Microdalyella